Национальный гимн острова Мэн () был написан Уильямом Джиллом и переведён на мэнский язык Джоном Нином. Мелодия гимна основана на традиционной мэнской песне Марш Майлчерейна.

Гимн был впервые исполнен 21 марта 1907 и утверждён Тинвальдом 22 января 2003, в то время как прежний гимн «Боже, храни Короля» стал исполняться в присутствии членов королевской семьи или лейтенант-губернатора. Обычно исполняются только первая и последняя строфы.

Оригинальный текст гимна 

Государственные символы острова Мэн
Остров Мэн
Песни 1907 года